

Geografia 
 Mosella – fiume che attraversa Francia, Lussemburgo e Germania
 Mosella – dipartimento francese della regione Lorena
 Meurthe e Mosella – dipartimento francese della regione Lorena
 Valle della Mosella

Altro 
 Mosella – poema di Decimo Magno Ausonio del 371 a.C.
 Mosella – regione vinicola tedesca